La edición 98.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 24 de mayo y el 6 de junio de 1999 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas, el mismo número de tenistas con el que comenzó el cuadro individual femenino

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el estadounidense  Andre Agassi  logrando así  su único título en Roland Garros  al imponerse en la final al ucraniano Andreï Medvedev.  Con este triunfo Agassi se convirtió en el quinto tenista de la historia en ganar los cuatro torneos de Grand Slam y el primero en ganarlos en superficies distintas.

En la competición individual femenina la victoria fue para la alemana  Steffi Graf logrando su sexto y último título de los que obtendría en París  al imponerse a la suiza Martina Hingis.

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría sénior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Torneo dobles mixto

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1999